Алекса́ндр Никола́евич Боголю́бов: Боголюбов, Александр Николаевич (1900—1956) — генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Боголюбов, Александр Николаевич (род. 1945) — российский математик и физик.